De Europese Parlementsverkiezingen 2019 in Nederland waren reguliere Nederlandse verkiezingen voor de zittingsperiode 2019/2024 van het Europees Parlement. Zij werden gehouden op 23 mei 2019.

Er waren voor Nederland in eerste instantie 26 zetels verkiesbaar, evenveel als bij de vorige verkiezingen in 2014. Na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 werd de zetelverdeling gewijzigd en de kiesdeler herberekend. Aan Nederland werden drie zetels extra toegewezen.

Deelnemende partijen
Op 15 april 2019 werden de kandidatenlijsten en lijstnummers vastgesteld door de Kiesraad.

Peilingen en exit-poll

Uitslag 
De definitieve verkiezingsuitslag werd door de Kiesraad bekendgemaakt op 4 juni 2019. Na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie werden de drie extra zetels voor Nederland op 6 februari 2020 door de Kiesraad toegewezen.

Opkomst en kiesdeler

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling naar partijen

Gekozen leden 

Om met voorkeurstemmen gekozen te worden diende een kandidaat meer dan 10% van de kiesdeler aan stemmen te behalen (voorkeursdrempel), wat bij deze verkiezingen neerkwam op minimaal 18.958 stemmen.

Drie kandidaten zouden op basis van hun plaats op de lijst niet verkozen zijn, maar werden door het aantal op hen uitgebrachte voorkeurstemmen gekozen als lid van het Europese Parlement: Samira Rafaela (D66), Liesje Schreinemacher (VVD) en Kim van Sparrentak (GroenLinks).

Zie ook
 Historische zetelverdeling Nederlandse afvaardiging Europarlement